Der Kanton Mont-Louis ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Wahlkreis im Arrondissement Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Languedoc-Roussillon. Sein Hauptort war Mont-Louis. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 2011 Pierre Bataille.

Der Kanton war 305,12 km² groß und hatte  Einwohner (Stand ).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Montlouis
Aufgelöst 2015